Есенков — фамилия; имеет женскую форму Есенкова.
 Есенков, Валерий Николаевич — российский писатель, автор исторических романов о Достоевском, Гоголе, Грибоедове, Кромвеле, Генрихе VIII и других.
 Есенков, Сергей Васильевич (1929—2008) — специалист в области создания, испытаний, боевого применения и эксплуатации ракетных и ракетно-космических комплексов, полковник.